archeony – drobne jednokomórkowce zaliczane do prokariontów lub uznawane za osobną domenę
 Archeon – muzeum tematyczne w Alphen aan den Rijn w Holandii